Кубок північноірландської ліги 2007–2008 () — 22-й розіграш Кубка північноірландської ліги. У кубку взяли участь клуби Прем'єр-ліги. Перемогу в кубку вдев'яте здобув Лінфілд.

Календар

Груповий раунд

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#fcc" align=center|9 жовтня 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#fcc" align=center|23 жовтня 2007

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#fcc" align=center|6 листопада 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#fcc" align=center|7 листопада 2007

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок північноірландської ліги на soccerway 
 Кубок північноірландської ліги на rsssf 

2007–2008
2007 у футболі
2008 у футболі